Stensen est un patronyme porté notamment par :

 Niels Stensen (1638-1686), anatomiste, géologue et évêque d'origine danoise ;
 Sten Stensen (né en 1947), patineur de vitesse norvégien.